Michael Dixon puede hacer referencia a:
 Michael Dixon (1962), biatleta olímpico.
 Michael Dixon (1990-), jugador de baloncesto;
 Michael Dixon (1956-), director del Museo de Historia Natural de Londres.